Асси (Assi):

 Асси () — уменьшительное от «Иосиф».
  (; III век) — рав, вавилонский аморай первого поколения, современник Рава (Абба Арика).
  (III—IV вв.) — палестинский аморай третьего поколения, «палестинский судья», современник р. Амми.
 Асси, Адольф (1841—1886) — французский участник Парижской коммуны.

Примечания